Подольська Наталія Юріївна (веслувальниця) (14.10.1993, Архангельск) — російська гребчиха-байдарочниця виступає за збірну Росії з 2008 року. Учасниця літніх Олімпійських ігор у Лондоні, бронзова призерка чемпіонату світу
 Подольська Наталія Юріївна (співачка) — білоруська і російська попспівачка.